Navara může být:

příjmení osob
 David Navara (* 1985) – český šachista
 Dominika Cibulková, celým příjmením Navara Cibulková (* 1989) – slovenská tenistka
 František Navara (1901–1973) – český matematik
 Luděk Navara (* 1964) – český autor literatury faktu, scenárista a historik
 Lukáš Navara (* 1983) – český fotograf
 Milan Navara (1928–2013) – český fotbalový trenér
 Romana Navarová (* 1968) – česká moderátorka
 Světlana Navarová (* 1956) – česká politička ČSSD
 Zuzana Navarová (1959–2004) – česká zpěvačka a skladatelka
 Cena Zuzany Navarové

jiný význam
 Nissan Navara – typ automobilu značky Nissan

Související články 
 Navarro (rozcestník)
 Navarra – historické a autonomní území na severu Španělska
 Navarrský (viz seznam navarrských králů a seznam článků obsahujících v názvu „Navarrský/Navarrská“)
 Novara (rozcestník) (rozcestník)

Rozcestníky - příjmení